

Беннетт-Спрінгс — переписна місцевість, штат Міссурі
 Беннетт-Спрінгс — переписна місцевість, штат Невада